HBP steht als Abkürzung für:

 Herr Bundespräsident, protokollarische Abkürzung für den Bundespräsidenten Österreichs
 Hit by Pitch, Fachausdruck aus dem Baseball
 Human Brain Project, Forschungsgroßprojekt der Europäischen Kommission zum menschlichen Hirn
 Hornonitrianske Bane Prievidza, slowakisches Bergbauunternehmen (Braunkohle)

HBP